Антонов Олексій Гаврилович — білоруський лікар
 Антонов Олексій Геннадійович — український футболіст і футбольний тренер
 Антонов Олексій Інокентійович — радянський воєначальник
 Антонов Олексій Костянтинович — радянський партійний діяч